«Гойя» () — национальная кинопремия Испании, вручаемая Испанской академией кинематографических искусств и наук. Названа в честь испанского художника Франсиско Гойи. Награда представляет собой бронзовый бюст Франсиско Гойя. Во время первой церемонии победителям вручался бюст, выполненный Мигелем Беррокалем. Начиная со второй церемонии бюст создавал скульптор Хосе Луис Фернандес.

Церемония вручения кинопремии проходит ежегодно в конце января — начале февраля и транслируется первым каналом испанского телевидения TVE.

История премии «Гойя» 
Испанская академия кинематографических искусств и наук учредила премию «Гойя» для признания лучших работ испанского кинематографа в различных категориях. Первая церемония прошла 16 марта 1987 года в Мадридском Театре Лопе де Вега. Были вручены награды в 15 номинациях, сейчас номинаций 28.

В 2000 году церемония в первый и (на данный момент) в последний раз проводилась не в столице Испании. В этом году вручение премии проходило в Барселоне.

В 2003 году многие деятели испанского кинематографа использовали церемонию вручения премии для того, чтобы высказать своё неприятие позиции испанского правительства в отношении вторжения Соединённых Штатов Америки в Ирак.

В 2004 году испанская Ассоциация жертв терроризма организовала манифестацию у здания, где проводилась церемония награждения, поскольку среди номинантов был документальный фильм Хулио Медема «Баскская пелота: Кожа против камня». В этом фильме, по словам манифестантов, сравнивались жертвы и их убийцы.

В 2005 году на церемонии вручения премии «Гойя» впервые присутствовал председатель правительства страны Хосе Луис Родригес Сапатеро. После этой церемонии в адрес Испанской социалистической рабочей партии прозвучали обвинения в политизации кинопремии (фильм «Море внутри», снятый Алехандро Аменабаром, был номинирован на премию «Гойя» в 15 различных категориях и в конечном итоге получил 14 наград).

Номинации премии «Гойя» 
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр
 Лучшая мужская роль
 Лучшая женская роль
 Лучший оригинальный сценарий
 Лучший адаптированный сценарий
 Лучший режиссёрский дебют
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучшая женская роль второго плана
 Лучший мужской актёрский дебют
 Лучший женский актёрский дебют
 Лучший продюсер
 Лучшая операторская работа
 Лучший монтаж
 Лучшая музыка
 Лучшая песня
 Лучшая работа художника
 Лучшие костюмы
 Лучший грим
 Лучший звук
 Лучшие спецэффекты
 Лучший мультипликационный фильм
 Лучший короткометражный мультипликационный фильм
 Лучший короткометражный фильм
 Лучший европейский фильм
 Лучший документальный фильм
 Лучший иностранный фильм на испанском языке
 Премия «Гойя» за заслуги

Церемонии вручения премии «Гойя» 
В настоящее время премия вручается в 28 номинациях, не считая Премии «Гойя» за заслуги. С XIII церемонии установлено максимальное количество кандидатов на каждую награду в количестве четырех (на второй и третьей церемониях максимальное количество составило 5, а на всех оставшихся — 3 номинанта).

Ссылки 
 Официальный сайт Испанской Академии искусств и кинематографии 
 Официальный сайт 
 

Награды, появившиеся в 1987 году
Кинопремии по алфавиту